Vigneux-Hocquet
Émilien Hocquet
Jean-Claude Hocquet